Серрюэ́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шатонёф-сюр-Шер. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18250.

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 120 км южнее Орлеана, в 23 км к югу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 53 человека.

Экономика 

Основу экономики составляют лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 43 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 33 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 33 активных работали 32 человека (17 мужчин и 15 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 10 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Юрсен (XIII век). Исторический памятник с 1981 года
 Усадьба Ламбюссе (XVII век)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер